Plaats in Indonesië
 Taji (Juwiring), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Taji (Prambanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Taji (Jabung), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Taji (Maduran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java